Hamm est un nom propre d'origine germanique.

Patronyme 

 Bruno Hamm (1970-), joueur de basket-ball français ;
 Eduard Hamm (1879-1944), homme politique allemand ;
 Edward Hamm (1906-1982), athlète américain ;
 Harold Hamm (1945-), entrepreneur américain ;
 John Hamm (1938-), médecin et homme politique canadien ;
 Jon Hamm (1971-), acteur américain ;
 Liselotte Hamm, chanteuse française ;
 Mia Hamm (1972-), joueuse de football américaine ;
 Morgan Hamm (1982-), gymnaste artistique américain ;
 Nick Hamm (1957-), producteur et réalisateur irlandais ;
 Paul Hamm (1982-), gymnaste artistique américain ;
 Stuart Hamm (1960-), bassiste américain ;
 Vicki-May Hamm (1970-), entrepreneure et femme politique québécoise ; 
 Victor Hamm, (1894-1932), pilote français, pionnier de l'aéropostale.

Toponyme 

 Hamm, ville-arrondissement allemande de Rhénanie-du-Nord-Westphalie ;
 Hamm, municipalité allemande de l'arrondissement d'Eifel-Bitburg-Prüm en Rhénanie-Palatinat ;
 Hamm, municipalité allemande de l'arrondissement d'Altenkirchen en Rhénanie-Palatinat ;
 Hamm am Rhein, municipalité allemande de l'arrondissement d'Alzey-Worms en Rhénanie-Palatinat ;
 Hamm, quartier situé dans l'est de Luxembourg-ville.

Patronyme germanique